

Astronomia
 13606 Bean – asteroide della fascia principale

Geografia
Regno Unito
 Bean – parrocchia civile nel borough di Dartford (Kent)
Stati Uniti d'America
 Bean – località della Contea di Kings (California)
 Bean – fiume del New Hampshire
 The Bean ("Il Fagiolo") – soprannome del Cloud Gate, scultura nel Millennium Park

Informatica
 Bean – programma software per la videoscrittura

Onomastica
 Bean – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Beano

Personaggi fittizi
 Bean – personaggio del romanzo di Orson Scott Card Il gioco di Ender
 Bean the Dynamite – personaggio della serie Sonic
 Mr. Bean – personaggio comico interpretato da Rowan Atkinson
 Bean Bunny – personaggio dei Muppet

Persone
 Alan Bean (1932-2018) – astronauta statunitense
 Andy Bean (1984) – attore statunitense
 Gastone Bean (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Henry Bean (1945) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore statunitense
 Keishen Bean (1987) – calciatore britannico di Bermuda
 Keishon Bean (2000) – calciatore britannico di Bermuda
 Melissa Bean (1962) – politica statunitense
 Nicolas Bean (1987) – ex pattinatore di short track canadese naturalizzato italiano
 Noah Bean (1978) – attore statunitense
 Normal Bean, pseudonimo di Edgar Rice Burroughs (1875-1950) – scrittore statunitense
 Orson Bean, nome d'arte di Dallas Frederick Burrows, (1928-2020) – attore, doppiatore e personaggio televisivo statunitense
 Roy Bean, propr. Phantly Roy Bean junior (1825-1903) – giurista statunitense
 Sawney Bean, propr. Alexander Bean – serial killer britannico del XVI secolo
 Sean Bean, nato Shaun Mark Bean (1959) – attore britannico
 Teresa Wilson Bean Lewis (1969-2010) – criminale statunitense

Pagine correlate
 Beanie
 Beeny
 Beano
 Mr. Bean (disambigua)